Il doppio  del Fergana Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Brendan Evans e Toshihide Matsui erano i detentori del titolo, ma Evans quest'anno non ha partecipato.

Matsui ha fatto coppia con Divij Sharan, ma ha perso nel 2º turno Im Kyu-tae e Danai Udomchoke.

Kyu-tae e Udomchoke hanno battuto in finale 0–6, 3–6  John Paul Fruttero e Raven Klaasen.

Teste di serie

 Gong Maoxin /  Li Zhe (primo turno)
 Michail Elgin /  Dudi Sela (primo turno)

 John Paul Fruttero /  Raven Klaasen (campioni) 
 Hiroki Kondo /  Yang Tsung-hua (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Fergana Challenger 2011